A 11 117-es számú mellékút egy körülbelül 7 kilométer hosszú közút Fejér megye északi részén, a Gerecse hegység és a Zsámbéki-medence határvidékén. Fő iránya nagyjából északnyugati.

Nyomvonala 
Bicske területén ágazik ki a Zsámbék felé vezető 1104-es útból, amely maga is csak néhány méterrel korábban ágazott ki – egy körforgalmú csomóponttal – az 1-es főútból. Elhalad a Szent László-patak duzzasztásával kialakított Csabdi-halastó mellett, majd áthalad az 1-es autópálya pályateste alatt. Nem sokkal ezután belép Csabdi területére, végighalad a községen, majd a falu utolsó házait elhagyva kiágazik belőle egy bekötőút a közigazgatásilag Óbarokhoz tartozó Nagyegyháza felé. Innen még körülbelül 2 kilométert halad északnak, míg el nem éri Vasztélyt, ami régen szintén önálló település volt, de jelenleg Csabdihoz tartozik. Anélkül ér véget, hogy másik úttal találkozna.

Források
 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

Jegyzetek

11117
Bicske
Gerecse